Kanton Drancy, een Frans kanton
 Drancy (stad), een Franse stad
 Kamp Drancy, een concentratiekamp aldaar